Давы́дково — деревня в Новоржевской волости Новоржевском районе Псковской области России. Численность населения деревни к концу 2000 года составляет 5 человек.

География 
Расположена в центральной части региона, в зоне хвойно-широколиственных лесов, в 163 км (по шоссе) на юг от Пскова.

На 2021 год в Давыдково улиц и переулков не числится.

Высота центра селения над уровнем моря — 147 м.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный. Среднегодовая температура воздуха — 4,6 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,8 °С, средняя температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Продолжительность безморозного периода составляет около 135 дней. Среднегодовое количество осадков — 585 мм. Снежный покров держится в течение 110 дней.

История 
Входила до 2015 года в состав Жадрицкой волости.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Лесная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района